Сезон 2008-09  является 7-м розыгрышем Кубка Европы среди баскетбольных женских клубных команд.

Формат 
Турнир включает в себя 2 этапа: квалификационный раунд (18 команд) и групповой турнир (48 команд), где участники играют в два круга с разъездами по одной игре дома и на выезде. Затем 32 лучшие команды (первые две команды из каждой группы и 8 лучших команд, занявших 3-е место) по системе плей-офф определяют обладателя кубка, начиная с 1/16 финала. Игры состоят из двух матчей, по одной игре на своем поле и на поле соперника. Команды, занявшие более высокие места в турнирной таблице группового этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде.

Квалификационный раунд

Группа А 
 22.10.08
 Гожув — МБК — 82 : 76 (29:11, 20:24, 20:23, 13:18)
 23.10.08
 Динамо — Муниципал Тырговиште — 95 : 59 (23:21, 27:9, 22:13, 23:16)
 29.10.08
 МБК — Динамо — 44 : 104 (13:27, 12:23, 17:29, 2:25)
 30.10.08
 Муниципал Тырговиште — Гожув — 70 : 67 (24:14, 19:21, 16:20, 11:12)
 05.11.08
 Гожув — Динамо — 64 : 93 (23:29, 9:26, 19:15, 13:23)
 06.11.08
 Муниципал Тырговиште — МБК — 73 : 53 (16:6, 26:19, 14:7, 17:21)
 12.11.08
 МБК — Гожув — 91 : 81 (29:13, 16:25, 27:24, 19:19)
 13.11.08
 Муниципал Тырговиште — Динамо — 50 : 58 (17:12, 14:16, 8:14, 11:16)
 19.11.08
 Гожув — Муниципал Тырговиште — 77 : 74 (17:22, 23:17, 16:12, 21:23)
 20.11.08
 Динамо — МБК — 88 : 41 (26:16, 18:9, 19:13, 25:3)
 26.11.08
 МБК — Муниципал Тырговиште — 75 : 69 (16:19, 18:10, 20:16, 21:24)
 Динамо — Гожув — 85 : 58 (27:11, 27:19, 15:10, 16:18)

Группа В 
 22.10.08
 Динамо — ЦСС-ЛМК — 88 : 74 (15:13, 23:19, 23:17, 27:25)
 23.10.08
 Бнот Хашарон — Шаль-Лез-О Баскет — 69 : 81 (15:24, 12:15, 11:22, 31:20)
 29.10.08
 ЦСС-ЛМК — Бнот Хашарон — 83 : 73 (18:12, 18:16, 18:15, 29:30)
 Шаль-Лез-О Баскет — Динамо — 73 : 68 (20:10, 16:18, 20:22, 17:18)
 05.11.08
 ЦСС-ЛМК — Шаль-Лез-О Баскет — 59 : 65 (17:9, 13:17, 9:24, 20:15)
 06.11.08
 Бнот Хашарон — Динамо — 63 : 102 (14:32, 16:21, 17:28, 16:21)
 12.11.08
 ЦСС-ЛМК — Динамо — 70 : 64 (24:23, 22:13, 19:17, 5:11)
 13.11.08
 Шаль-Лез-О Баскет — Бнот Хашарон — 66 : 72 (14:22, 16:17, 18:14, 18:19)
 19.11.08
 Динамо — Шаль-Лез-О Баскет — 69 : 54 (18:14, 22:16, 9:10, 20:14)
 20.11.08
 Бнот Хашарон — ЦСС-ЛМК — 81 : 91 (19:24, 24:20, 17:23, 21:24)
 26.11.08
 Шаль-Лез-О Баскет — ЦСС-ЛМК — 77 : 63 (23:18, 21:17, 17:20, 16:8)
 27.11.08
 Динамо — Бнот Хашарон — 77 : 50 (23:14, 11:18, 27:5, 16:13)

Группа C 
 22.10.08
 Ривас Экополис — Црвена Звезда — 84 : 57 (22:9, 20:19, 15:17, 27:12)
 23.10.08
 Дунав Эконт — Элицур — 73 : 89 (25:25, 16:18, 16:18, 16:28)
 30.10.08
 Элицур — Ривас Экополис — 74 : 72 (22:15, 19:16, 18:23, 15:18)
 Црвена Звезда — Дунав Эконт — 70 : 52 (29:25, 13:8, 15:11, 13:8)
 06.11.08
 Дунав Эконт — Ривас Экополис — 70 : 75 (18:20, 17:14, 15:18, 20:23)
 Црвена Звезда — Элицур — 62 : 65 (16:13, 17:15, 17:25, 12:12)
 13.11.08
 Элицур — Дунав Эконт — 80 : 70 (30:20, 17:16, 17:13, 16:21)
 Црвена Звезда — Ривас Экополис — 51 : 80 (20:23, 8:21, 11:21, 12:15)
 19.11.08
 Ривас Экополис — Элицур — 61 : 73 (16:20, 18:11, 12:20, 15:22)
 20.11.08
 Дунав Эконт — Црвена Звезда — 56 : 44 (14:17, 14:12, 6:9, 22:6)
 26.11.08
 Ривас Экополис — Дунав Эконт — 85 : 71 (20:18, 28:18, 23:17, 14:18)
 27.11.08
 Элицур — Црвена Звезда — 76 : 54 (26:13, 20:19, 13:4, 17:18)

Группа D 
 22.10.08
 Севип — БК Юниверсите — 79 : 51 (24:20, 19:12, 18:10, 18:9)
 23.10.08
 Викингс — Сит Фотон — 75 : 71 (21:16, 12:19, 17:21, 25:15)
 29.10.08
 БК Юниверсите — Викингс — 68 : 66 (15:13, 20:18, 14:13, 19:22)
 30.10.08
 Сит Фотон — Севип — 58 : 78 (16:23, 15:26, 12:15, 15:14)
 05.11.08
 БК Юниверсите — Сит Фотон — 74 : 68 (22:16, 17:14, 22:15, 13:23)
 06.11.08
 Викингс — Севип — 71 : 89 (18:20, 19:24, 12:23, 22:22)
 12.11.08
 БК Юниверсите — Севип — 52 : 74 (12:15, 9:15, 16:28, 15:16)
 13.11.08
 Сит Фотон — Викингс — 74 : 62 (17:20, 20:19, 22:9, 15:14)
 19.11.08
 Севип — Сит Фотон — 70 : 66 (26:23, 19:14, 10:21, 15:8)
 20.11.08
 Викингс — БК Юниверсите — 75 : 73 (23:18, 15:13, 20:20, 17:22)
 27.11.08
 Сит Фотон — БК Юниверсите — 71 : 84 (22:15, 10:26, 19:14, 20:29)
 Севип — Викингс — 98 : 82 (23:20, 20:21, 23:17, 32:24)

Группа E 
 22.10.08
 Паниониос — Афинаикос — 59 : 62 (18:15, 16:20, 12:16, 13:11)
 23.10.08
 Рагуса — Фив Сан Хосе — 51 : 71 (15:19, 10:11, 9:22, 17:19)
 29.10.08
 Фив Сан Хосе — Паниониос — 70 : 57 (18:14, 14:10, 19:11, 19:22)
 Афинаикос — Рагуса — 84 : 59 (18:22, 16:16, 30:15, 20:6)
 05.11.08
 Рагуса — Паниониос — 62 : 66 (5:18, 19:8, 23:20, 15:20)
 06.11.08
 Афинаикос — Фив Сан Хосе — 100 : 85 (17:20, 31:21, 33:23, 19:21)
 12.11.08
 Афинаикос — Паниониос — 73 : 56 (18:22, 30:8, 12:11, 13:15)
 13.11.08
 Фив Сан Хосе — Рагуса — 71 : 66 (14:21, 24:20, 20:15, 13:10)
 19.11.08
 Рагуса — Афинаикос — 61 : 81 (20:23, 15:21, 11:21, 15:16)
 20.11.08
 Паниониос — Фив Сан Хосе — 61 : 70 (17:15, 17:18, 10:19, 17:18)
 26.11.08
 Паниониос — Рагуса — 86 : 70 (30:17, 22:16, 16:20, 18:17)
 27.11.08
 Фив Сан Хосе — Афинаикос — 90 : 67 (21:16, 19:17, 22:16, 28:18)

Группа F 
 23.10.08
 Госпич Кроатия — Гран Канария — 76 : 64 (27:18, 21:19, 9:9, 19:18)
 Империал АЕЛ — Крас Баскет — 70 : 53 (13:9, 16:19, 24:16, 17:9)
 29.10.08
 Крас Баскет — Госпич Кроатия — 71 : 58 (19:18, 18:11, 18:12, 16:17)
 30.10.08
 Гран Канария — Империал АЕЛ — 63 : 69 (15:18, 17:22, 12:11, 19:18)
 05.11.08
 Империал АЕЛ — Госпич Кроатия — 65 : 67 (19:20, 13:14, 14:20, 19:13)
 06.11.08
 Гран Канария — Крас Баскет — 64 : 69 (11:19, 17:9, 16:23, 20:18)
 12.11.08
 Гран Канария — Госпич Кроатия — 66 : 63 (15:8, 21:19, 12:19, 18:17)
 13.11.08
 Крас Баскет — Империал АЕЛ — 77 : 60 (24:17, 13:11, 12:9, 28:23)
 20.11.08
 Империал АЕЛ — Гран Канария — 71 : 59 (26:10, 9:17, 17:20, 19:12)
 Госпич Кроатия — Крас Баскет — 59 : 82 (19:22, 17:26, 14:19, 9:15)
 27.11.08
 Госпич Кроатия — Империал АЕЛ — 82 : 76 (20:18, 25:22, 22:23, 15:13)
 Крас Баскет — Гран Канария — 81 : 79 (18:21, 13:20, 20:17, 18:11, 12:10)

Группа G 
 22.10.08
 УСО Мондвиль — Арис — 65 : 71 (20:18, 25:21, 13:12, 7:20)
 Будучност — Галатасарай — 53 : 89 (17:31, 11:21, 18:21, 7:16)
 30.10.08
 Галатасарай — УСО Мондвиль — 73 : 53 (16:15, 17:13, 23:10, 17:15)
 Арис — Будучност — 82 : 71 (19:19, 24:17, 32:17, 7:18
 06.11.08
 Будучност — УСО Мондвиль — 64 : 77 (23:28, 12:17, 20:20, 9:12)
 Арис — Галатасарай — 61 : 65 (14:18, 12:15, 14:14, 21:18)
 12.11.08
 Галатасарай — Будучност — 85 : 57 (23:19, 20:9, 20:10, 22:19)
 13.11.08
 Арис — УСО Мондвиль — 53 : 59 (14:15, 2:17, 20:16, 17:11)
 19.11.08
 УСО Мондвиль — Галатасарай — 61 : 79 (12:19, 21:18, 17:21, 11:21)
 20.11.08
 Будучност — Арис — 84 : 70 (28:18, 21:15, 17:15, 18:22)
 26.11.08
 УСО Мондвиль — Будучност — 86 : 68 (33:21, 23:12, 17:13, 13:22)
 Галатасарай — Арис — 97 : 45 (26:12, 28:12, 20:9, 23:12)

Группа H 
 22.10.08
 Баскет ИСИМ — Ивиса-ПДВ — 61 : 66 (22:16, 18:12, 6:18, 15:20)
 23.10.08
 Кара — Арви — 79 : 73 (17:17, 19:29, 21:13, 22:14)
 30.10.08
 Арви — Баскет ИСИМ — 84 : 65 (17:17, 22:15, 22:14, 23:19)
 Ивиса-ПДВ — Кара — 91 : 62 (29:18, 18:22, 21:14, 23:8)
 05.11.08
 Баскет ИСИМ — Кара — 88 : 90 (19:18, 26:26, 19:16, 24:30)
 06.11.08
 Арви — Ивиса-ПДВ — 57 : 62 (13:14, 14:11, 13:11, 17:26)
 13.11.08
 Ивиса-ПДВ — Баскет ИСИМ — 95 : 68 (23:18, 27:11, 23:19, 22:20)
 Арви — Кара — 52 : 60 (16:9, 14:13, 10:19, 12:19)
 19.11.08
 Баскет ИСИМ — Арви — 79 : 57 (18:11, 20:17, 22:14, 19:15)
 20.11.08
 Кара — Ивиса-ПДВ — 71 : 83 (20:26, 16:19, 19:20, 16:18)
 27.11.08
 Кара — Баскет ИСИМ — 81 : 90 (20:25, 15:12, 11:21, 35:32)
 Ивиса-ПДВ — Арви — 67 : 61 (18:20, 14:12, 26:12, 9:17)

Группа I 
 22.10.08
 Железничар — Равенна Эсперидес — 53 : 56 (14:15, 12:12, 16:17, 11:12)
 23.10.08
 Лавеззини Баскет — БК Цесис — 79 : 43 (25:9, 13:12, 27:12, 14:10)
 30.10.08
 БК Цесис — Железничар — 88 : 66 (17:12, 21:22, 24:21, 26:11)
 Равенна Эсперидес — Лавеззини Баскет — 69 : 64 (16:10, 22:22, 17:14, 14:18)
 05.11.08
 Железничар — Лавеззини Баскет — 71 : 88 (22:28, 18:25, 15:20, 16:15)
 06.11.08
 БК Цесис — Равенна Эсперидес — 58 : 56 (11:12, 12:13, 19:15, 16:16)
 13.11.08
 Равенна Эсперидес — Железничар — 94 : 51 (33:12, 20:16, 27:6, 14:17)
 БК Цесис — Лавеззини Баскет — 64 : 72 (15:14, 20:25, 15:22, 14:11)
 20.11.08
 Лавеззини Баскет — Равенна Эсперидес — 78 : 68 (20:13, 20:7, 18:17, 20:31)
 Железничар — БК Цесис — 63 : 84 (21:33, 14:23, 18:13, 10:15)
 27.11.08
 Лавеззини Баскет — Железничар — 86 : 50 (29:11, 23:8, 19:15, 15:16)
 Равенна Эсперидес — БК Цесис — 67 : 56 (20:12, 18:19, 15:16, 14:9)

Группа J 
 23.10.08
 Оливайс — Тарб — 59 : 102 (16:32, 20:30, 14:21, 9:19)
 Экстругаса — Палласанестра — 81 : 67 (18:15, 22:15, 16:16, 25:21)
 29.10.08
 Тарб — Экстругаса — 83 : 52 (16:13, 21:16, 20:16, 26:7)
 30.10.08
 Палласанестра — Оливайс — 75 : 59 (20:21, 19:8, 16:13, 20:17)
 06.11.08
 Оливайс — Экстругаса — 74 : 72 (22:18, 16:17, 14:14, 22:23)
 Палласанестра — Тарб — 64 : 65 (10:17, 14:19, 19:13, 21:16)
 12.11.08
 Тарб — Оливайс — 88 : 78 (20:16, 18:15, 19:28, 21:19, 10:0)
 13.11.08
 Палласанестра — Экстругаса — 66 : 80 (15:26, 19:14, 13:16, 19:24)
 20.11.08
 Экстругаса — Тарб — 51 : 56 (9:21, 14:11, 16:16, 12:8)
 Оливайс — Палласанестра — 80 : 63 (20:15, 26:20, 17:20, 17:8)
 26.11.08
 Тарб — Палласанестра — 66 : 55 (15:15, 19:13, 17:17, 15:10)
 27.11.08
 Экстругаса — Оливайс — 65 : 66 (15:16, 17:10, 9:17, 13:11, 11:12)

Группа K 
 22.10.08
 Лемминкайнен — Вологда-Чеваката — 72 — 94 (20:29, 16:29, 16:17, 20:19)
 23.10.08
 Гемофарм — БК Вагуш — 100 — 52 (29:13, 20:14, 26:6, 25:19)
 30.10.08
 Вологда-Чеваката — Гемофарм — 74 — 71 (14:25, 19:17, 19:16, 15:9, 7:4)
 БК Вагуш — Лемминкайнен — 68 — 89 (13:20, 17:23, 18:23, 20:23)
 06.11.08
 Лемминкайнен — Гемофарм — 56 — 72 (16:29, 14:8, 10:20, 16:15)
 БК Вагуш — Вологда-Чеваката — 57 — 102 (16:31, 11:27, 18:19, 12:25)
 13.11.08
 БК Вагуш — Гемофарм — 64 — 70 (24:16, 12:16, 16:18, 12:20)
 Вологда-Чеваката — Лемминкайнен — 93 — 39 (23:9, 20:5, 20:10, 30:15)
 20.11.08
 Гемофарм — Вологда-Чеваката — 75 — 67 (16:12, 20:18, 16:20, 23:17)
 23.11.08
 Лемминкайнен — БК Вагуш — 82 — 67 (22:17, 17:20, 15:17, 28:13)
 26.11.08
 Вологда-Чеваката — БК Вагуш — 97 — 50 (25:18, 23:15, 19:7, 30:10)
 27.11.08
 Гемофарм — Лемминкайнен — 94 — 51 (24:14, 19:9, 27:21, 24:7)

Группа L 
 22.10.08
 БК Стар — Дексия — 58 : 88 (22:14, 10:21, 10:24, 16:29)
 23.10.08
 Ботас Спор — Спартак — 74 : 77 (14:19, 21:21, 18:21, 21:16)
 30.10.08
 Спартак — БК Стар — 80 : 62 (20:11, 22:28, 17:14, 21:9)
 Дексия — Ботас Спор — 84 : 58 (15:9, 21:17, 24:8, 24:24)
 06.11.08
 БК Стар — Ботас Спор — 60 : 66 (17:13, 15:12, 9:19, 14:11, 5:11)
 Спартак — Дексия — 76 : 93 (18:31, 19:27, 27:14, 12:21)
 13.11.08
 Дексия — БК Стар — 84 : 40 (20:16, 19:8, 18:6, 27:10)
 Спартак — Ботас Спор — 92 : 84 (15:14, 23:23, 33:13, 21:34)
 20.11.08
 Ботас Спор — Дексия — 74 : 66 (19:19, 18:11, 19:23, 18:13)
 БК Стар — Спартак — 67 : 52 (23:11, 9:13, 14:8, 21:20)
 27.11.08
 Ботас Спор — БК Стар — 88 : 76 (20:24, 27:9, 22:20, 19:23)
 Дексия — Спартак — 93 : 65 (27:20, 13:16, 26:12, 27:17)

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

Финал 
 Первый матч

 Ответный матч

  Изи Албен   Шазие Ивегин-Карслы   Бахар Каглар   Мария Кресс  Тадж МакУильямс   Сеймон Огастус   Ясемен Сайлар   Эсра Сенсебе   Кюбра Сиядемир  Тунгба Палацоглу   Ясемин Хорасан   Корел Энгин   София Янг  Главный тренер —  Окан Цевик

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Евролига ФИБА (среди женщин) 2008/2009
 Суперкубок Европы ФИБА (женщины) 2009
 Кубок Ронкетти

Ссылки 
 Статистика Кубка Европы ФИБА 2008/09 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»
 Кубок Европы ФИБА среди женщин 2008/09

Кубок Европы ФИБА женщины

2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе